«San Lucas» hace referencia a varios artículos:

Arquitectura 
 Iglesia de San Lucas, .

Geografía 
 Serranía de San Lucas, cadena montañosa de Colombia.
 Isla San Lucas, isla de Costa Rica.

Localidades

Argentina 
 San Lucas, localidad de Jujuy.

Bolivia 
 San Lucas, municipio del departamento de Chuquisaca.

Estados Unidos 
 San Lucas, localidad de California;

Guatemala 
 San Lucas Sacatepéquez, localidad de Sacatepéquez.
 San Lucas Tolimán, localidad de Sololá.

Honduras 
 San Lucas, municipio de El Paraíso.

México 
 Municipio de San Lucas (Chiapas)
 Municipio de San Lucas (Michoacán)
 San Lucas Tecopilco (municipio), estado de Tlaxcala.
 San Lucas Camotlán (municipio), estado de Oaxaca.
 San Lucas Ojitlán, municipio del estado de Oaxaca.
 San Lucas Quiaviní (municipio), estado de Oaxaca.
 San Lucas Zoquiapam (municipio), estado de Oaxaca.
 Cabo San Lucas, ciudad del estado de Baja California Sur.
 San Lucas Evangelista (Jalisco)

Nicaragua 
 San Lucas, departamento de Madriz.

Religión 
 Lucas el Evangelista, uno de los autores del Nuevo Evangelio.
 Evangelio de Lucas, libro de la Biblia.